La UAE Division 1 2012-2013 è la 39ª edizione della seconda divisione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la squadra campione in carica è l'Ittihad Kalba.

Alla competizione prenderanno parte nuovamente 14 squadre visto che da quest'anno la competizione è stata unita alla UAE Division 1 Group B.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Promosse in UAE Pro-League 2013-2014

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Campionato emiratino di calcio